

Patronyme 

Gustave Langenus (1883-1957), clarinettiste belge.